Barton Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bristol
 Barton Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire